Empire State Building – grattacielo di New York City
Empire State Plaza – complesso di uffici ad Albany, New York
Empire State College – college statale di New York

Cinema
Empire State – film del 1987 diretto da Ron Peck
Empire State – film televisivo del 2009 diretto da Jeremy Podeswa
Empire State – film del 2013 diretto da Dito Montiel

Musica
Empire State – album del 2008 di Mighty Joseph (alias Karniege & Vast Aire)